Про-Лига ОАЭ 2008/2009 годов () —
34-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Прошлогодний чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Шабаб», чемпионом в 5-й раз стал клуб «Аль-Ахли». Сезон начался 19 сентября 2008 года и завершился 24 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ по футболу 2008/2009 на RSSSF
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2008/2009
Футбол в Азии в 2008 году
Футбол в Азии в 2009 году
Спорт в ОАЭ в 2008 году
Спорт в ОАЭ в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009